Een verkeersweg:
A36 (Duitsland), zie Bundesautobahn 36
A36 (Frankrijk)
A36 (Groot-Brittannië)
A36 (Noord-Ierland)
A36 (Portugal)
A-36 (Spanje)
AP-36 (Spanje)